Raven-Symoné, Cantora e Atriz do EUA
 That's So Raven, Série do canal Disney Channel
 Raven (Tekken), personagem fictício do jogo de luta Tekken
 Raven (mitologia), deus da mitologia de tribos nativas americanas no noroeste dos Estados Unidos
 Raven (banda desenhada), heroína de banda desenhada
 Raven (banda), banda britânica
 Baltimore Ravens, equipe de futebol americano
 Raven Software, desenvolvedor de software
 O cognome oficial do avião militar americano General Dynamics F-111
 Vincent Raven, engenheiro britânico
 Eddy Raven, cantor americano
 EF-111 Raven, um avião especializado em medidas de ataque electrónico
 Teste de Raven, um teste de avaliação do Q.I. (Quociente de inteligência)
 RavenDB, um banco de dados

Desambiguação